Songs from the Road — концертный альбом канадского певца Леонарда Коэна, изданный 14 сентября 2010 года. Включает 12 песен, записанных во время мирового тура Коэна в период с 2008 по 2009 год. Получил статус «золотого» в Венгрии и Польше.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Songs from the Road на Disogs
 Рецензия BBC

Концертные альбомы 2010 года
Альбомы Леонарда Коэна
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке